Юргорден ():

 Юргорден — музейний острів у центрі Стокгольма.
 «Юргорден» — шведський хокейний клуб зі Стокгольма.
 «Юргорден» — шведський футбольний клуб зі Стокгольма.